Die Qatar Open 2007 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Januar 2007 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Chennai die Chennai Open sowie in Adelaide die Next Generation Adelaide International ausgetragen, die genau wie die Qatar Open zur Kategorie der International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Roger Federer, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Der Finalist von 2004 und 2005, Ivan Ljubičić, konnte den Titel als an Position 2 gesetzter Spieler gewinnen und sich im Finale gegen den Setzlistenvierten Andy Murray durchsetzten. Er gewann damit seinen siebten Karrieretitel.
Im Doppel gewannen Jonas Björkman und Maks Mirny die letzte Austragung. Dieses Jahr schieden sie als Topgesetzte in der ersten Runde aus. Erstmals gewann die Paarung Michail Juschny und Nenad Zimonjić das Turnier. Als ungesetzte Paarung schlugen sie im Finale den Turniersieger von 2003 und 2004 Martin Damm sowie Turniersieger von 1998 Leander Paes. Es war der einzige gemeinsame Titel der beiden. Juschny stand bereits 2005 einmal im Finale des Doppels.

Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 15 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 17 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 15 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Doha